Сен-Ром-де-Тарн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 130 км на північний схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 324 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 705,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Ром-де-Тарн на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ром-де-Тарн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ром-де-Тарн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ром-де-Тарн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ром-де-Тарн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон